Die Radcliffe-Linie legte 1947 bei der Teilung Indiens die Grenze zwischen Indien und dem neuen Staat Pakistan fest.

Sie ist benannt nach dem britischen Rechtsanwalt Cyril Radcliffe.

Die Linie trennte die heutige Republik Indien (ein mehrheitlich hinduistischer, säkularer Staat) an zwei Orten von Pakistan (mehrheitlich islamische Bevölkerung), nämlich im Nordwesten (Punjab) sowie im Nordosten (Bengalen), wo das damalige Ostpakistan und heutige Bangladesch entstand.

Literatur 
 Lucy Chester: The 1947 Partition: Drawing the Indo-Pakistani Boundary. In: American Diplomacy, Februar 2002.

Politische Grenze
Politik (Britisch-Indien)
Politik 1947
Indisch-pakistanische Beziehungen
Grenze zwischen Bangladesch und Indien